L’île Nansen peut désigner :
 Île Nansen en Antarctique
 Île Nansen, dans la mer de Kara
 Île Nansen, dans l'archipel François-Joseph

Voir aussi